Dorobanțu (Călărași) ;
 Dorobanțu (Tulcea) ;